Мата Морал има више значења:

 Мата Морал (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата Морал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику